Desa Kertamulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,36, long 108,02), Jawa Barat, 
 Desa Kertamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 107,49), Jawa Barat, 
 Desa Kertamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,09, long 107,34), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar